Weinbaum, Winebaum, Vaynboym :

 Albert Weinbaum (1890, Kamianets-Podilskyï  1943, Auschwitz), peintre ukrainien-français (ru)
 Stanley Gauman Weinbaum (19021935), romancier américain de science-fiction
 Jean Weinbaum (1926-2013), artiste peintre abstrait, suisse naturalisé américain

Patronyme juif
Patronyme allemand